Záhoří kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Záhoří (okres Jindřichův Hradec)
 Záhoří (okres Písek)
 Záhoří (okres Semily)
 Záhoří (okres Tábor)
 Záhoří (okres Hradec Králové)
 Orlické Záhoří in het district Rychnov nad Kněžnou